Amini ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Amini (1905–1992), Ministerpräsident des Iran
 Amir Amini (* 1984), iranischer Basketballspieler
 Hossein Amini (* 1966), iranischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Mahsa Amini (2000–2022), Iranerin, Opfer von Polizeigewalt
 Mustafa Amini (* 1993), australischer Fußballspieler
 Shiva Amini, iranische Fußball- und Futsalspielerin
 Skandar Amini (* 2000), deutscher Schauspieler

Amini ist außerdem:
 Name einer Insel der Amindiven, siehe Amini (Insel)